Osoby o tym nazwisku:
 Jean Lugeon − szwajcarski geofizyk, meteorolog, hydrolog
 Maurice Lugeon − szwajcarski geolog i morfolog